Migunow (russisch ) beziehungsweise Migunowa (, weibliche Form) ist der Familienname folgender Personen:
 Dmitri Andrejewitsch Migunow (* 1992), russischer Shorttracker
 Jelena Sergejewna Migunowa (* 1984), russische Leichtathletin
 Pjotr Wiktorowitsch Migunow (* 1974), russischer Opern- und Konzertsänger (Bass)